

Mineralogia 
 Hyp – abbreviazione di iperstene

Note